Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios erano i detentori del titolo ma entrambi hanno giocato il singolare maschile.

Orlando Luz e Marcelo Zormann hanno sconfitto in finale Stefan Kozlov e Andrey Rublev per 6-4, 3-6, 8-6.

Teste di serie

  Stefan Kozlov /  Andrey Rublev (finale)
  Quentin Halys /  Johan Sébastien Tatlot (quarti di finale)
  Orlando Luz /  Marcelo Zormann (campioni)
  Michael Mmoh /  Frances Tiafoe (secondo turno)

  Pedro Martinez Portero /  Jaume Munar (quarti di finale) 
  Francisco Bahamonde /  Matias Zukas (secondo turno) 
  Petros Chrysochos /  Nino Serdarušić (semifinale) 
  Kamil Majchrzak /  Jan Zieliński (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2014